Павел Владимирович Быков (род. 4 февраля 1977, Подольск, Московская область, РСФСР, СССР) — российский оперный и эстрадный певец (баритон), лауреат международных и всероссийских конкурсов, , , , .

Биография 
Родился в Глазове — городе на севере Удмуртии — в семье инженеров Владимира Георгиевича и Ирины Валерьевны Быковых, выпускников МВТУ им. Н. Э. Баумана (однако местом рождения, зарегистрированным в документах, стал Подольск, куда родители были распределены после учёбы). После развода мать снова вышла замуж за музыканта и поэта Валерия Михайловича Баклаженко, от которого Павел перенял любовь и уважение к искусству.

Пением Павел Быков занимался с детства: сначала исполняя для друзей песни под гитару, а затем — в составе церковного хора, где ему и посоветовали всерьёз задуматься о вокальной карьере.

Не имея начального музыкального образования, исключительно за счёт природных данных и упорства, в 1999 году Павел Быков поступил в Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского на вокальный факультет (класс народного артиста России И. Н. Воронова). Параллельно, в это же время, учился ещё в двух вузах — в Литературном институте им. А. М. Горького на семинаре прозы под руководством С. Н. Есина (окончил в 2003 г.) и в Московском государственном открытом педагогическом университете им. М. А. Шолохова на филологическом факультете (окончил также в 2003 г.).

Музыкальное образование Павел Быков продолжил в классе народной артистки СССР Зары Долухановой в Российской академии музыки им. Гнесиных (2002–2007 гг.). С 2008 по 2010 г. стажировался в Оперной студии Университета Дюкейн (Duquesne University) в классе профессора Генко Гешева в США в городе Питтсбурге.

В разные годы он служил солистом в театре Б. А. Покровского, в «Геликон-опере», в Московской государственной академической филармонии, в театре «На Басманной», в Фонде Ирины Архиповой, сотрудничал с различными оркестрами, ансамблями и театрами, гастролировал по России и за рубежом.

Работал с такими дирижёрами, как Сергей Скрипка, Владимир Понькин, Константин Чудовский, Эрки Пехк, Сергей Кондрашев, Николетта Конти и др. Сотрудничает с современными композиторами: Ираидой Юсуповой, Эли Тамаром, Сергеем Чечётко, Александром Мозалевским, Елизаветой Ткачёвой, Ефремом Подгайцем и др.

В 2018 году на Российско-Кипрском театральном фестивале (режиссёр В. Бархатов, дирижёр Я. Хаджилоизу) Павел Быков исполнил главную роль помещика Смирнова в постановке оперы У. Уолтона «Медведь». Партию Елены Поповой исполнила известная российская оперная певица Дарья Давыдова, с которой Павел и по сей день продолжает сотрудничество в различных творческих проектах.

Исполнитель уникальных концертных программ: «Два Юрия» (памяти Юрия Гагарина и Юрия Гуляева), «12 персидских песен» Антона Рубинштейна, программы песен Владимира Высоцкого в сопровождении органа (совместно с Никитой Высоцким и Евгенией Кривицкой). С 2015 года сотрудничает с Верой Таривердиевой и Фондом Микаэла Таривердиева и является единственным исполнителем всех монологов М. Таривердиева в концертной программе «Свисаю с вагонной площадки».
Во время пандемии Павел профессионально освоил гитару: сначала эстрадную, затем классическую. Сейчас активно выступает с сольными концертами, самостоятельно аккомпанируя себе на гитаре, исполняя собственные оригинальные аранжировки различных музыкальных композиций.

В дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, во время пандемии, Павел в качестве артиста фронтовых бригад выступил более чем на 50 концертах, а за один день 9 мая исполнил главную песню праздника «День Победы» 25 раз.

В настоящее время является ведущим артистом-вокалистом (солистом) «Москонцерта», Подольской филармонии и Концертного ансамбля Воздушно-космических сил РФ особого назначения — одного из ведущих творческих коллективов Российской армии.

Регулярно принимает участие в благотворительных проектах, участвует в концертах для военнослужащих России на различных мероприятиях и акциях Министерства обороны РФ, в том числе за рубежом. Многократно выступал на военной базе Хмеймим в Сирии, за что награждён медалью «За участие в военной операции в Сирии» Министром обороны России С. К. Шойгу и благодарственными письмами. В 2021 году Павел принял участие в концертах для российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Литературное творчество 
Автор многочисленных рассказов, стихотворений и эссе. Творит в рамках метафизического реализма.

В 2003 году вышел дебютный роман Павла Быкова «Бокс», высоко оценённый литературной общественностью и критиками, в том числе Е. А. Поповым, С. Н. Есиным, М. И. Лаврентьевым, Л. И. Скворцовым, П. А. Лукьяновым.

Режиссёрская деятельность 
В 2011—2015 гг. проходил обучение вольным слушателем во ВГИК им. С. А. Герасимова в мастерской С. А. Соловьёва, под чьим руководством снял короткометражный фильм «Москва — Россия». В эти же годы подготовил документальный фильм о своём вокальном педагоге — народной артистке РСФСР, участнице Великой Отечественной войны Е. В. Алтуховой. А также является режиссёром многочисленных концертных программ.

Награды

Конкурсные дипломы и награды 

 Лауреат международного конкурса вокалистов в Греции, г. Родос (2005);
 Лауреат Всероссийского конкурса Валентины Левко (2007);
 Лауреат Всероссийского конкурса «Фестос» (2006);
 Гран-при конкурса «Победа остаётся молодой» (2017 и 2019);
 Лауреат конкурса армейской песни «За веру! За отчизну! За любовь» (2017);
 Также лауреат и дипломант многочисленных конкурсов и фестивалей: «Музыка души», «Музыкальная осень в Тушино», «Любим тебя, Россия», «Созвучие», «Симфония лета», «Рождественский фестиваль искусств», «Зимний путь», «Поющее Подмосковье», «Слобожанская фантазия» и др.

Медали 

 Медаль министерства обороны РФ — «Участнику военной операции в Сирии»;
 Медаль «75 лет Великой Победы» — «за сохранение памяти о подвиге советского народа»;
 Медаль Министерства обороны РФ «За вклад в развитие армейских международных игр» и др.

Почётные грамоты и благодарности 

 Благодарность Министра культуры РФ;
 Благодарность Департамента культуры Министерства Обороны РФ;
 Благодарности командующих группировкой войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике;
 Почётная грамота Московской областной думы;
 Благодарность Председателя Следственного комитета России А. И. Бастрыкина;
 Благодарность Департамента культуры г. Москвы;
 Благодарность Главы городского округа Подольска;
 Благодарность Постоянного представительства Главы Удмуртской республики при Президенте Российской Федерации;
 Благодарность начальника Управления Алтайского края по культуре и архивному делу;
 Благодарность Городской общественной организации инвалидов г. Пущино;
 Благодарность Музея Победы г. Москвы;
 Благодарность Центрального военного госпиталя им. А. А. Вишневского;
 Диплом Лучшего работника культуры городского округа Подольска;
 Благодарность Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС;
 Благодарственная грамота от начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации И. О. Костюкова;
 Благодарственные грамоты театра «Геликон-опера» и иные многочисленные поощрения.

Творческие союзы и объединения 

 Союз писателей России — с 2002 года;
 Международный союз музыкальных деятелей — с 2008 года;
 Региональная общественная организация «Музыкальное общество Московской области» — с 2011 года;
 Московская международная ассоциация гитарного искусства — с 2021 года.

Личная жизнь 
Жёны: писательница Василина Орлова (2002–2004); оперная певица, солистка Большого театра Екатерина Щербаченко (2007–2009); синолог и предприниматель Надежда Кайденко (с 2019).

От романа с однокурсницей в педагогическом университете есть дочь Ксения Быкова (род. 3 июля 2002 г.) — студентка МГИМО.

От третьего брака — дочь Кассиопея Быкова (род. 6 октября 2020 г.).

Увлечения 
Горные лыжи, сноуборд, большой теннис, плавание, йога, рыбалка.

Примечания

Ссылки 
https://bolshechemgitara.ru/ (персональный сайт)

https://meloman.ru/performer/pavel-bykov/

http://podolskconcert.ru/pavel-bykov/

https://mosconcert.moscow/profile/p-bykov/

http://www.arhipova.org/ru/about/persons/bykov/

https://vkcyprus.com/afisha/6492-opera-medved-zhemchuzhina-v-more-kulturnykh-sobytij-na-kipre

https://gazeta-kozelsk.ru/2022/12/02/pobeda-skladyvaetsya-iz-malenkih-kapelek-na-kozelskoj-sczene-vystupil-solist-moskonczerta-pavel-bykov/

https://search.rsl.ru/ru/record/01002365269

https://vvesti.com/obshchestvo/v-stolichnom-kinoklube-eldar-projdjot-unkialnyj-kontsert-pavla-bykova

https://www.gctm.ru/event/mediaopera-planeta-pi/

https://lyricaclassic.org/eli-tamar/

https://meloman.ru/concert/portrety-vospominaniyao-znamenityh-aktrisahbrkinematografa-sovetskoj-epohibrlyubov-orlova-nina-alisovabrlyudmila-celikovskaya/

https://culturavrn.ru/person/13870

https://litrossia.ru/item/7386-oldarchive/

https://litrossia.ru/item/9557-pavel-bykov-my-vyshli-iz-solntsa-na-konkurs-rasskazhu-o-svojom-narode/

https://litrossia.ru/item/gde-zh-etot-divnyj-vals/

https://litrossia.ru/item/8446-sto-let-bez-bloka-so-sviridovym/

https://litrossia.ru/item/6104-oldarchive/

http://uglitskih.ru/pavel-byikov-glazov-udmurtiya-vagonetka

https://tvzvezda.ru/news/2021510248-703xS.html

https://tvzvezda.ru/news/2021510248-703xS.html

Баритоны России
Оперные певцы и певицы России